Jméno a příjmení Paul Jackson nosí více osobností:

Paul Jackson (hudebník) (1947–2021) – americký baskytarista
Paul Jackson (producent) (* 1947) – britský televizní producent
Paul Jackson (ragbista) (* 1978) – britský ragbista
Paul Jackson (kriketista) (* 1959) – irský kriketista
Paul Jackson, Jr. (* 1959) – americký kytarista